Кула́гин — русская фамилия (от «кулага» — атаман или «кулага» — сырое соложёное тесто).

Кулагин 

 
 
 Кулагин, Андрей Михайлович (1921—1980) — советский лётчик-ас, Герой Советского Союза.
 Кулагин, Борис Павлович (1924—1988) — советский хоккеист, тренер.
 Кулагин, Виктор Константинович (1923—1982) — советский патофизиолог.
 
 Кулагин, Георгий Андреевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 
 Кулагин, Константин Васильевич (1934—2013) — советский и российский театральный режиссёр и актёр.
 Кулагин, Леонид Николаевич (род. 1940) — актёр.
 
 
 Кулагин, Пётр Сергеевич (1928—1998) — советский и российский промышленник, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Кулагин, Юрий Александрович (1924—1987) — советский учёный и педагог.
 Кулагин, Юрий Захарович (1929—1983) — советский ботаник, лесовед.



См. также 
 Кулагин и партнёры 
 Кулага (фамилия)
 Кулаженко
 Кулаженков

Примечания